

Patronyme 

 Anthony Moffat, astronome canadien
 David Moffat (1839-1911), financier et industriel américain
 Donald Moffat (1930-2018), acteur britannique 
 George Moffat (1810-1878), homme d'affaires et homme politique canadien 
 George Moffat (1842-1918), fils du précédent, homme politique canadien
 Howard Unwin Moffat (1869-1951), premier ministre de la colonie britannique de Rhodésie du sud
 James Moffat (1922-1993), romancier britannique
 
 Robert Moffat (1795-1883), missionnaire écossais en Afrique
 Robert Moffat (1844-1887), homme d'affaires et homme politique canadien
 Steven Moffat (1961-), scénariste et producteur britannique
 Stuart Moffat (1977-), joueur de rugby écossais

Toponyme 
nommés d'après David Moffat
 Bibliothèque Moffat, dans l'État de New York
 Comté de Moffat, un comté du Colorado,
 Moffat, une ville du comté de Saguache dans le Colorado,
 Moffat Tunnel, un tunnel ferroviaire du Colorado,
Autres
 Moffat, une ville en Écosse,
 Moffat View, Gauteng, en Afrique du Sud,

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme